Анфиногенов (Анфиногенова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Анфиногенов, Артём Захарович (Захарьевич; 1924—2011) — советский и российский писатель.
 Анфиногенов, Иван Константинович (1848 — ?) — купец, предприниматель и общественный деятель, городской голова Екатеринбурга в 1902—1908 годах, гласный городской думы Екатеринбурга.
 Анфиногенов, Леонид Николаевич (1932—1982) — советский борец.
 Анфиногенов, Николай Яковлевич (1963—1983) — советский разведчик, Герой Советского Союза.

См. также